El término cristal puede referirse, en esta enciclopedia:

 al cristal, una forma poliédrica regular, limitada por caras lisas, que adquiere un compuesto químico bajo la influencia de sus fuerzas interatómicas cuando pasa, en condiciones apropiadas, del estado líquido o gaseoso al sólido.

Además, puede aludir:

En el uso coloquial de España, suele utilizarse cristal como sinónimo de vidrio y cristales como sinónimo de lentes.

En el lenguaje vulgar y en algunas jergas, cristal es el nombre de algunas drogas ilegales tales como el crack o la MDMA.

Utensilios fabricados a partir del cristal:
cristal líquido, que se utiliza para pantallas LCD;
armónica de cristal, un instrumento musical;
micrófono de cristal;
esmalte;
semiconductores, materiales piezoeléctricos;

Productos derivados del vidrio;

Nombres propios 
 Cristal, nombre propio de mujer;
 Cristal, cerveza chilena de la Compañía de Cervecerías Unidas;
 Cristal, cerveza peruana de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston;
 Cristal y Cristal do Sul, municipios de Brasil;
 Sporting Cristal, equipo de fútbol peruano;
 Cristal, cliente de correo electrónico
 Cristal, marca de champán;
 Cristal, marca de aguardiente colombiano;
 Cristal, nombre que llevó el equipo de fútbol Once Caldas durante mucho tiempo, debido a su patrocinador;

Obras de ficción 
 Cristal oscuro (en España) o El cristal encantado (en Hispanoamérica), película de marionetas de 1982;
 Bar Cristal, telenovela peruana de 1959;
 Kid Cristal, telenovela peruana de 1960;
 Cristal, telenovela venezolana de 1985;
 Cristal, telenovela brasileña de 2006;
 El zoo de cristal, obra teatral de Tennessee Williams;
 Jungla de cristal, tetralogía de películas de acción;
 El techo de cristal, película de Eloy de la Iglesia;
 Ciudad de cristal, novela de Paul Auster;
 Cristal Dorado y Cristal de Plata, artefactos de la serie manga Sailor Moon
 Pokémon Oro, Plata y Cristal, videojuego;
 Las siete bolas de cristal, álbum de Tintín;

Música 
 Cristal, tango compuesto en 1944 por José María Contursi y Mariano Mores;
 Cristal, grupo de rock argentino de los años 60 y 70 integrado por Miguel Mateos;
 Cristal, canción a dueto de los venezolanos Simón Díaz y Gualberto Ibarreto.

Historia 
 la Noche de los cristales rotos, del 9 al 10 de noviembre de 1938;
Palacios de cristal:
 Palacio de Cristal de la Arganzuela;
 The Crystal Palace, en Londres;
 Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, en España.